Die 1. Lig  1978/79 war die 21. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 27. August 1978 mit dem Spiel Boluspor gegen Trabzonspor, welches 0:0 ausging, und endete am 3. Juni 1979. Vom 17. Dezember 1978 bis 10. Februar 1979 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Trabzonspor beendete die Saison nach einer Spielzeit Auszeit erneut als türkischer Meister. Diese Saison war die dritte Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası und in der Zeit von 1975 bis 1984 im türkischen Fußball dominieren sollte.

Mit dieser Saison wurde bei gleichbleibender Vereinsanzahl die Absteigeranzahl von zwei auf drei erhöht.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1978/79 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die zwei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Göztepe Izmir und MKE Kırıkkalespor. Für Kırıkkalespor bedeutete der Aufstieg die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte, während Göztepe Izmir den direkten Wiederaufstieg schaffte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Özer Umdu von Adanaspor wurde mit 15 Toren Torschützenkönig der Saison 1978/79.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1978/79 auf angelfire.com englisch

1978/79
Fußballsaison 1978/79